Epimerella är ett släkte av kvalster. Epimerella ingår i familjen Epimerellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Epimerella